Il singolare del WTA Tour Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1993.

Monica Seles era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steffi Graf ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6–1, 6–4, 3–6, 6–1

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Martina Navrátilová (quarti di finale)
  Conchita Martínez (quarti di finale)

  Gabriela Sabatini (primo turno) 
  Mary Joe Fernández (primo turno) 
  Jana Novotná (quarti di finale) 
  Anke Huber (semifinali) 

Note
  Monica Seles si era qualificata, ma non ha partecipato per la coltellata ricevuta durante il torneo di Amburgo
  Jennifer Capriati si era qualificata, ma non ha partecipato per un momentaneo ritiro dal circuito WTA

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 1993